Флаг сельского поселения До́роховское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 19 сентября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3578.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее опрокинутый зелёный треугольник с сильно вогнутыми боковыми сторонами; основание треугольника совпадает с верхним краем полотнища, вершина — с серединой нижнего. По краю треугольника расположены отделяющие его от основной, красной части полотнища жёлтые изображения метёлок (колосьев) овса из герба поселения. Посередине полотнища вертикально воспроизведена белая стрела; её оперение перекрывает границы красных, жёлтых и зелёной частей».

Обоснование символики 
Сельское поселение Дороховское, расположенное в юго-восточной части Орехово-Зуевского района в Мещерской низменности, окружено большими лесными массивами. Остриё на флаге поселения символизирует эти географо-ботанические особенности поселения и перекликается с остриём на флаге Орехово-Зуевского муниципального района.

В состав сельского поселения входит тридцать населённых пунктов, центром поселения является посёлок Авсюнино. По одной из версий, название посёлка связано с основной сельскохозяйственной культурой здешних полей — овсом. На флаге поселения метёлки овса являются гласным символом этой версии.

Строительство и развитие посёлка связано с деятельностью «Опытно-механического завода по изготовлению металлоконструкций опор радиорелейных линий». Одновременно был создан «Радиоцентр № 7» для обеспечения вещания радиостанций «Радио России», «Голос России» и радиостанции Радио «Маяк». На территории поселения работает Строительно-монтажное управление № 6 Минсвязи России, предназначенное для монтажа и настройки оборудования радиорелейных линий. Стрела аллегорически указывает на промышленные объекты и символизирует устремлённость, движение вперёд, а не застой.

Красный цвет — символ жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, мужества.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением стрелы
Флора в геральдике